Cumbres Borrascosas (telenowela 1964)
 Cumbres Borrascosas (telenowela 1979)